National Hockey League 2022-23 er den 106. sæson (og den 105. sæson med spil) af ishockeyligaen National Hockey League. Ligaen har deltagelse af 32 hold og bliver indledt med et grundspil, hvor hvert hold spiller 82 kampe, og hvorfra 16 hold går videre til slutspillet om Stanley Cup.

Hold 

Holdene er inddelt i to konferencer med 16 hold hver. Hver konference er yderligere inddelt i to divisioner med otte hold i hver division.

Danske spillere

Grundspil

Format 

Alle hold spillede 82 grundspilskampe (41 hjemme- og 41 udekampe) fordelt på:
 3 eller 4 kampe mod hvert af de syv andre hold i samme division (i alt 26 kampe).
 3 kampe mod hvert af de 8 hold i den anden division i samme konference (i alt 24 kampe).
 2 kampe mod hvert af de 16 hold i den anden konference (i alt 32 kampe).

De tre bedste hold i hver division går videre til slutspillet om Stanley Cup, sammen med de to bedste hold i hver konference, der er placeret uden for top 3 i deres respektive division.

Udendørskampe 

To af grundspilskampene bliver spillet udendørs:
 NHL Winter Classic bliver afviklet den 2. januar 2023 på Fenway Park i Boston, Massachusetts, hvor Boston Bruins møder Pittsburgh Penguins.
 NHL Stadium Series bliver spillet den 18. februar 2023 på Carter-Finley Stadium i Raleigh, North Carolina, hvor Carolina Hurricanes tager imod Washington Capitals.

Kampe i udlandet 

Sæsonen blev indledt med to kampe mellem Nashville Predators og San Jose Sharks, der blev spillet i O2 Arena i Prag, Tjekkiet den 7. og 8. oktober 2022, og hvor Nashville Predators vandt begge kampe. Det var de første NHL-kampe i Europa siden 2019, eftersom kampene i Europa i de foregående to sæsoner var blevet aflyst pga. COVID-19-pandemien.

Den 4. og 5. november 2022 spiller Stanley Cup-mestrene Colorado Avalanche og Columbus Blue Jackets to kampe i Nokia Arena i Tampere, Finland.

All-star-weekend 

NHL's all star-weekend bliver afholdt i FLA Live Arena i Miami, Florida, hvor skills-konkurrencerne bliver afviklet den 3. februar, og selve all stars-kampen løber af stablen den 4. februar 2023.

Østkonferencen

Metropolitan Division

Atlantic Division

Vestkonferencen

Central Division

Pacific Division

Slutspil

Hold og seedninger 

Slutspillet om Stanley Cup har deltagelse af 16 hold – 8 fra østkonferencen og 8 fra vestkonferencen.

Format 

I de første to runder var slutspillet primært opdelt i henhold til grundspilsdivisionerne.

Alle opgør spilledes bedst af syv kampe, hvor det højst seedede hold havde hjemmebane i kamp 1, 2, 5 og 7, mens det lavest seedede hold spillede hjemme i kamp 3, 4 og 6. Uafgjorte kampe blev afgjort i forlænget spilletid til først scorede mål i perioder a 20 minutter med fem markspillere på hvert hold.

Skema

Første runde 

Østkonferencen

Vestkonferencen

Anden runde 

Østkonferencen

Vestkonferencen

Konferencefinaler 

Østkonferencen

Vestkonferencen

Stanley Cup-finale

Kilder / eksterne henvisninger 
National Hockey League

Noter 

NHL-sæsoner
Ishockey i 2022
Ishockey i 2023